Bordatura – termine dell'araldica
Bordatura – operazione effettuata sul legno

Altri progetti